ОК Спартак се односи на више одбојкашких клубова: 

 ОК Спартак Љиг
 ОК Спартак Суботица